Разгуля́й:
 Разгуляй — площадь в Москве.
 Разгуляй — старинный район в Перми.
 «Разгуляй» — российская сельскохозяйственная и промышленная группа.